Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2014 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2014.

Allgemeines 

Die 18 Teams meldeten vor Saisonbeginn neun Spieler und durften während der Saison zwei Spieler nachmelden. Insgesamt kamen 181 der 192 gemeldeten Spieler zum Einsatz, fünf Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Punktbester Spieler der Saison war Wesley So (St. Louis) mit 10 Punkten aus 11 Partien. Je 8,5 Punkte erreichten Francisco Guadalupe und Karthik Ramachandran (beide Dallas), wobei Guadalupe 11 Partien spielte, Ramachandran 12. Mit Varuzhan Akobian (St. Louis), Ruifeng Li (Dallas), Alexander King (New York), Vlad Yanovsky (Miami), Max Cornejo, Aura Cristina Salazar (beide Rio Grande), Samuel Fei He (Seattle) und Lawyer Times (New England) erreichten acht Spieler 100 %, wobei Akobian vier Partien spielte, Yanovsky zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom August 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom August 2014); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von August 2014; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, BEL = Belgien, CAN = Kanada, CHN = China, COL = Kolumbien, FID = FIDE, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, MDA = Moldawien, MEX = Mexiko, NED = Niederlande, PER = Peru, PHI = Philippinen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, ZIM = Simbabwe
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valueable Player

St. Louis Arch Bishops

Dallas Destiny

New York Knights

Miami Sharks

Manhattan Applesauce

Rio Grande Ospreys

New Jersey Knockouts

San Francisco Mechanics

Connecticut Dreadnoughts

Seattle Sluggers

Philadelphia Inventors

Baltimore Kingfishers

Atlanta Kings

Arizona Scorpions

Boston Blitz

Carolina Cobras

Los Angeles Vibe

New England Nor'easters

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Die Ergebnisse der Blitzschach-Tiebreaks im Halbfinale und Finale sind nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Schach 2014
United States Chess League